Ramstadt steht für benachbarte Orte im Landkreis Darmstadt-Dieburg in Hessen:
 Ober-Ramstadt, Gemeinde und zugleich Kernstadt dieser Gemeinde
 Nieder-Ramstadt, Ortsteil der Gemeinde Mühltal

Siehe auch:
Ramstedt